Бріансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 210 км на північний схід від Марселя, 60 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5387 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11413,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Спорт 
 Хокейний клуб : Дябл Руж Де Бріансон (:fr:Diables Rouges de Briançon)
 Люк Альфа́н

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бріансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи